Бруно Травен (; 3 мая 1890 (?), Чикаго (?) — 26 марта 1969, Мехико) — псевдоним немецкого писателя, предполагаемое имя которого Травен Торсван Кровс (Traven Torsvan Croves).

Биография 
По наиболее вероятной версии, будущий писатель родился в Чикаго в семье эмигрантов из Скандинавии, его настоящее имя — Травен Торсван Кровс.

В юности служил на торговом флоте, был юнгой и стюардом на судне, курсирующем вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, затем плавал в качестве палубного матроса, угольщика и кочегара. Доставлял груз хлопка из Нового Орлеана в Антверпен, ходил на каботажных судах вдоль побережья Европы и пр.

Во время Первой мировой войны приехал в Германию, где стал известен как публицист под именем Рет Мерут (Ret Marut), также использовал и другие псевдонимы: Рихард Маурхут, Хьотамаре фон Кирена, Артур Терлен, И. Мермет. В 1917—1921 годах он издавал антимилитаристский журнал «Цигельбреннер», поддерживал Баварскую Советскую республику, после разгрома которой бежал из Германии.

В 1920-х годах он приехал в Мексику, где жил под именем Торсван, работал сборщиком хлопка, золотоискателем, погонщиком скота. Впервые псевдоним Б. Травен появился в 1925 году, когда в берлинской газете «Форвертс», официальном органе Социал-демократической партией Германии, начал публиковаться роман о мексиканских крестьянах «Сборщики хлопка». Позже появились романы о моряках «Корабль мертвых» (1926) и о золотоискателях «Сокровища Сьерра-Мадре» (1927). Рукописи всегда отправлялись по почте, и сотрудники издательств никогда не встречались с Б. Травеном и не знали его настоящего имени. Однако в 1926 году немецкий поэт Эрих Мюзам предположил, что за этим псевдонимом скрывается Рет Мерут. Книги Травена быстро стали популярны, и в 1934 году статья о писателе появилась в энциклопедии «Брокгауз». В 1933 году Б. Травен послал английские рукописи ранее опубликованных романов в американское издательство Альфреда А. Кнопфа, утверждая, что он американец, а его романы были написаны на английском и только потом переводились на немецкий. Английские и немецкие варианты имеют существенные различия в объёме и в сюжете.

Писатель тщательно скрывал подробности своей биографии, поэтому появлялось множество слухов и легенд, например, авторство романов приписывали Джеку Лондону, который якобы инсценировал самоубийство, или Амброзу Бирсу, пропавшему в Мексике. Когда Джон Хьюстон снимал фильм «Сокровища Сьерра-Мадре», Б. Травен посетил съёмки как Хол Кровс (Hal Croves), переводчик и представитель Травена. После успеха фильма журналисты пытались связаться с Кровсом, чтобы выяснить тайну писателя. Кровс жил в Мексике, в 1957 году женился на Росе Элене Лухан. Последний роман под именем Б. Травен был опубликован в 1960 году. В 1966 году Кровс дал первое и последнее интервью, в котором отрицал, что является Травеном. В том же году вышла первая биография писателя. Её автором был литературовед из ГДР Рольф Рекнагель, который доказал, что Травен и Рет Мерут — это одно лицо.

После смерти Кровса в 1969 году вдова сделала заявление для прессы о тождестве Рета Мерута, Б. Травена, Торсвана, Хола Кровса и сообщила некоторые подробности о жизни писателя, в том числе дату рождения и настоящее имя.

Прах писателя после кремации был развеян с самолёта над тропическим лесом в мексиканском штате Чьяпас.

Библиография 

 1925 — Сборщики хлопка / Die Baumwollpflücker
 1926 — Корабль мёртвых / Das Totenschiff
 Русский переводы:
 Корабль мертвых // Роман-газета. — 1928. — № 6
 Корабль мертвых / [Пер. с нем. Э. И. Грейнер-Гекк]. — Калининград : Кн. изд-во, 1986. — 366,[1] с. — (Морской роман).
 Корабль мертвых / [пер. с нем. Г. Прашкевича]. — Москва : Вече, 2012. — 253, [2] с. — (Исторические приключения : ИП). — ISBN 978-5-9533-5438-7.
 Корабль мертвецов. История американского моряка («Литературные памятники») / Изд. подгот. Г. Е. Потапова. — : Наука, 2015. — 486 с.
 1927 — Сокровища Сьерра-Мадре (Клад Сьерра-Мадре) / Der Schatz der Sierra Madre
 1926 — Der Wobbly
 1928 — Land des Frühlings
 1928 — Der Busch
 1929 — Die Brücke im Dschungel
 1929 — Белая роза / Die weiße Rose
 1930—1940 — Caoba-Zyklus
 1930 — Der Karren
 1931 — Regierung
 1933 — Поход в страну Каоба / Der Marsch ins Reich der Caoba
 1936 — Die Troza
 1936 — Восстание повешенных / Die Rebellion der Gehenkten
 1940 — Генерал выходит из джунглей / Ein General kommt aus dem Dschungel
 1936 — Sonnen-Schöpfung (Indianische Legende)
 1950 — Macario
 1954 — Der Banditendoktor (Mexikanische Erzählungen)
 1958 — Der dritte Gast
 1960 — Aslan Norval

Экранизации 
 1948 — Сокровища Сьерра-Мадре / The Treasure of the Sierra Madre
 1954 — La Rebelión de los colgados
 1956 — Canasta de cuentos mexicanos
 1959 — Das Totenschiff
 1960 — Macario
 1961 — Rosa blanca
 1963 — Días de otoño
 1967 — Mandjes uit Mexico
 1970 — Au verre de l’amitié
 1971 — The Bridge in the Jungle
 1983 — Kuolemanlaiva
 1986 — La Rebelión de los colgados

Примечания

Ссылки 
 Белоусов Р. [www.belousenko.com/books/litera/Belousov_Pereplety.htm Рассказы старых переплётов]. — , 1985.
 Tapio Helen. B. Traven’s Identity Revisited
 

 
Немецкие писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Неидентифицированные люди
Авторы приключенческой литературы
Социалисты Германии
Анархисты Германии
Социалисты Мексики
Революционеры Германии
Революционеры Мексики
Люди, чей прах был развеян
Похороненные в Мексике